Il doppio  dell'Open GDF Suez 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo sono  Bethanie Mattek-Sands e Meghann Shaughnessy. Quest'ultima ha deciso di non partecipare, ed al suo posto a fare coppia con la statunitense ci sarà Jarmila Gajdošová; le due però sono state eliminate direttamente al primo turno dalla coppia ucraina composta da  Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok.

Le nuove campionesse sono Liezel Huber e Lisa Raymond che hanno battuto in finale Anna-Lena Grönefeld e Petra Martić con il punteggio di 7-63, 6-1.

Teste di serie

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Monica Niculescu /  Alicja Rosolska (ritirate, semifinale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF Suez 2012
WTA Tour 2012